Пшеничний Борис Миколайович (1937—2000) — кібернетик, академік НАН України.
 Пшеничний Володимир Миколайович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пшеничний Дмитро Миколайович — курсант 3 курсу Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Пшеничний Степан Андрійович (* 1912 — † 1940) — референт пропаганди Крайової Екзекутиви ОУН ЗУЗ
 Пшеничний Валерій Григорович ( 1951) — в. о. Голови КСУ у 2007 році
 Пшеничний Гордій Семенович (*1914 — †1994) — колишній Голова Центрального державного кінофотофоноархіву України, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора
 Пшеничний Михайло Володимирович ( 1989) — український та російський актор театру та кіно.
 Пшеничний Павло Дмитрович (*1903 — †1985) — засновник наукової школи дослідництва сільсько-господарських наук
 Пшеничний Юрій Миколайович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища